Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2011./12. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te su u njoj sudjelovala ukupno 33 kluba.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 1. HRL 2011./12.
 3. HRL 2011./12.
 Hrvatski kup 2011./12.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRLŽ Sjever 2011./12.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Zapad 2011./12.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Jug 2011./12.

2011-12
ž-2